Ники Косс (, род. 15 февраля 1994, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, продюсер, режиссер и сценарист. Наиболее известна по роли Алексис Гленн в телесериале «Влюбленные знаменитости».

Карьера 
Ники Косс начала актёрскую карьеру в 11 лет, сыграв Меган в фильме «Жемчужина». Затем она снималась во второстепенных ролях в различных фильмах вплоть, а в 2015 году получила главные роли в фильмах «Скауты против зомби» и «Моя падчерица». В 2016—2017 годах Ники играла одну из главных ролей Алексис Гленн в телесериале канала Freeform «Популярна и влюблена».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США